Цериал или Цериалис (Cerialis; Cerealis) е име на:

 Когномен на римски фамилии, произлизащо от Церера (Ceres)
 Гай Аниций Цериал, суфектконсул 65 г.
 Квинт Петилий Цериал, суфектконсул 70 г.
 Марк Тулий Тукций Цериал, суфектконсул 90 г.
 Тукций Цериал, суфектконсул 93 г.
 Флавий Цериал, префект на Cohors IX batavorum milliaria equitata в Кастел Виндоланда в Британия ок. 100 г.
 Секст Ветулен Цериал, първият легат на провинция Юдея; баща на консула от 106 г.
 Гай Ветулен Цивика Цериал, проконсул на Азия по времето на Домициан; брат на консула от 106 г.
 Секст Ветулен Цивика Цериал, консул 106 г.
 Квинт Спиций Цериал, претор на провинция Реция (181-184)
 Марк Мунаций Сула Цериал, консул 215 г.